Osoby o tym nazwisku:
 Manu Delago – austriacki perkusista, pianista i kompozytor
 Nicol Delago – włoska narciarka alpejska